Льоффа́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Люр-Сюд. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70313.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 350 км к юго-востоку от Парижа, в 65 км северо-восточнее Безансона, в 32 км к востоку от Везуля.

Восточная часть коммуны покрыта лесами.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 396 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 242 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 188 были экономически активными, 54 — неактивными (показатель активности — 77,7 %, в 1999 году было 69,2 %). Из 188 активных жителей работали 170 человек (92 мужчины и 78 женщин), безработных было 18 (5 мужчин и 13 женщин). Среди 54 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона